Pablo Herrera (homme politique) (1820–1896), ancien vice-président de l'Équateur
 Pablo Herrera (beach-volley) (1982-), joueur espagnol de volley-ball
 Pablo Herrera (football) (1987-), footballeur costaricien